Wolfgang Kromp ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Kromp (Physiker) (* 1942), österreichischer Physiker
 Wolfgang Kromp (Eishockeyspieler) (* 1970), österreichischer Eishockeyspieler